Salsa rosa puede referirse a:

 Salsa rosa, una salsa para pasta a base de tomate y crema de leche.
 Salsa cóctel, un condimento a base de mahonesa y kétchup.
 Salsa rosada arequipeña, una salsa fría a base de pimientos y leche.
 Salsa rosa, una película española de 1992.
 Salsa rosa, antiguo programa de Telecinco.